Otto Erdmann peut désigner :
 Otto Erdmann (1834–1905), peintre allemand
 Otto Erdmann, pédagogue allemand
 Otto Erdmann (1898–1965), chef décorateur allemand
 Otto Linné Erdmann (1804–1869), chimiste allemand